KWKG steht für:
 Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz
 inoffiziell Kriegswaffenkontrollgesetz, korrekt KrWaffKontrG

Siehe auch:

Abkürzung